Кубок Норвегии по футболу 2012 () — 107-й розыгрыш Кубка Норвегии по футболу.

Четвёртый раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на сайте rsssf.com

2012
Спорт в Норвегии в 2012 году
Норвегия